Brøndby IF (abreviatura de Brøndbyernes Idrætsforening), equip de futbol de Dinamarca
 Formació de ferro bandat (del seu nom en anglès Banded Iron Formation), tipus de roca pertanyent a les roques sedimentàries
 BIF també és el codi ISO 4217 del franc de Burundi, moneda oficial de Burundi
 bif també és el codi ISO 639-3 del biafada, llengua senegambiana parlada pels biafades de Guinea Bissau